|-
| 101401 - || 1998 VD || 7 de novembre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101402 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101403 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101404 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101405 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101406 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101407 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101408 - || || 11 de novembre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101409 - || || 11 de novembre, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 101410 - || || 12 de novembre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101411 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101412 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101413 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101414 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101415 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101416 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101417 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101418 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101419 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101420 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101421 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101422 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101423 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101424 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101425 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101426 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101427 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101428 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101429 - || || 13 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101430 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101431 - || || 11 de novembre, 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 101432 - Adamwest || || 14 de novembre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101433 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101434 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101435 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101436 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101437 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101438 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101439 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101440 - || || 14 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101441 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101442 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101443 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101444 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101445 - || || 14 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101446 - || || 15 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101447 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101448 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101449 - || || 15 de novembre, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 101450 - || || 15 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101451 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101452 - || || 18 de novembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101453 - || || 19 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101454 - || || 17 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101455 - || || 17 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101456 - || || 19 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101457 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101458 - || || 22 de novembre, 1998 || Les Tardieux || M. Bœuf
|-
| 101459 - || || 19 de novembre, 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 101460 - || || 23 de novembre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101461 - Dunedin || || 25 de novembre, 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 101462 - Tahupotiki || || 25 de novembre, 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 101463 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101464 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101465 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101466 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101467 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101468 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101469 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101470 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101471 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101472 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101473 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101474 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101475 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101476 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101477 - || || 16 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101478 - || || 18 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101479 - || || 23 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101480 - || || 20 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101481 - || || 23 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101482 - || || 23 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101483 - || || 17 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101484 - || || 18 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101485 - || || 19 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101486 - || || 21 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101487 - || || 22 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101488 - || || 19 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101489 - || || 20 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101490 - || || 20 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101491 - Grahamcrombie || 1998 XA || 1 de desembre, 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 101492 - || || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101493 - || || 7 de desembre, 1998 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 101494 - || || 8 de desembre, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 101495 - || || 10 de desembre, 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 101496 - || || 9 de desembre, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 101497 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101498 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101499 - || || 9 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101500 - || || 12 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
1